Die 1. Liga 1963/64 war die 30. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 10. August 1963 und endete am 30. Juni 1964.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1963/64 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1963
Fußballsaison 1963/64